Појам пико може да се односи на:
 Пико, префикс у СИ систему јединица
 Пико (фабрика), немачки произвођач модела железнице
 Пико (острво), једно од азорских острва
 Пико (планина), угашени вулкан на истоименом острву
 Пико (Фрозиноне)
 Пико (филм)